Campagnac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Campagnac (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje